Гран-при Германии 2000 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 30 июля 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:44,300
 Первая победа: Рубенс Баррикелло (предыдущая первая победа - Эдди Ирвайн, Гран-при Австралии 1999 года, следующая первая победа - Ральф Шумахер, Гран-при Сан-Марино 2001 года)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме